Ба́йрак () — село в Диканьском районе Полтавской области Украины. Является административным центром Байракского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Одарюковка, Петренки, Кишеньцы и Соколовщина.

Код КОАТУУ — 5321080801. Население по переписи 2001 года составляло 436 человек.

Географическое положение 
Село Байрак находится в 5-и км от левого берега реки Средняя Говтва, на расстоянии в 0,5 км расположено село Петренки.

Село состоит из 2-х частей, разнесённых на 1 км.

Рядом с селом протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Происхождение названия 
Слово байрак происходит от тюркского «балка»; так обычно называется сухой, неглубоко взрезанный овраг, зачастую зарастающий травой либо широколиственным лесом.

Слово байрак распространено на юге Европейской части СССР, в лесостепной и степной зоне. От названия «байрак» происходит название байрачных лесов, где растут обычно следующие породы деревьев — дуб, клён, вяз, ясень, липа.

На территории современной Украины имеются двенадцать сёл с названием Байрак, из них пять - в Полтавской области.

История 
Село, под названием Бородаевка, впервые упоминается в 1859 году. Тогда в нём проживало 380 человек в 96 дворах.

Известные люди 
В селе родился украинский поэт Харитон Бородай.

Экономика 
 ЧП «Подоляка».

Объекты социальной сферы 
 Школа І—ІІ ст.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-амбулаторный пункт.

Примечания